Friends With Benefits kan avse:

 Friends with Benefits (film) – en amerikansk romantisk komedifilm från 2011 regisserad av Will Gluck
 Friends with Benefits (TV-serie) – en amerikansk sitcom från 2011
 Friends (With Benefits) – en independent komedi-drama film från 2009

Se även
 Friends With Benefit – musik från One Tree Hill